Sevid je naselje u općini Marina.

Od Splita je udaljeno 45 km, a od Trogira 12 km.

Lokalno stanovništvo se bavi ribarstvom, maslinarstvom i uzgojem vinove loze, a u toplo doba godine turizmom.

Stanovništvo 

Naselja u sastavu Općine Marine